|-
| 203701 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203702 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203703 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 203704 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 203705 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203706 - || || 13 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203707 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203708 - || || 15 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203709 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203710 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203711 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203712 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203713 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203714 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203715 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203716 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203717 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203718 - || || 13 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203719 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203720 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203721 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203722 - || || 17 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203723 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203724 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203725 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203726 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203727 - || || 30 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203728 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203729 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203730 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 203731 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203732 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203733 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203734 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203735 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203736 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203737 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203738 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203739 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203740 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203741 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203742 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203743 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203744 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203745 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203746 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203747 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203748 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203749 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203750 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203751 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203752 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203753 - || || 2 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 203754 - || || 9 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203755 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203756 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203757 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203758 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203759 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203760 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203761 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203762 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203763 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203764 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203765 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203766 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203767 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203768 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203769 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203770 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203771 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 203772 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203773 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT, S. Kürti†
|-
| 203774 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203775 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203776 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203777 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203778 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203779 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203780 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203781 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203782 - || 2002 TU || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203783 - || 2002 TZ || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203784 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203785 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203786 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203787 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203788 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203789 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203790 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203791 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 203792 - || || 7 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203793 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203794 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203795 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203796 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203797 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203798 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203799 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203800 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

3